Il doppio del torneo di tennis Melbourne Outdoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Eddie Edwards e Jonathan Smith che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Wayne Hampson 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 John Alexander /  John Fitzgerald (semifinali)
 William Maze /  Hank Pfister (primo turno)

 Syd Ball /  Rod Frawley (semifinali)
 John Lloyd /  Richard Meyer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Outdoor 1982